1 of 1 peut faire référence à :
 1 of 1, chanson de Tyga ;
 1 of 1, album de SHINee.